

Patronymes 
 Adeline Madi est une taekwondoïste camerounaise.
 Elia Abu Madi est un poète libanais.
Emma Fursch-Madi est une soprano française.
 Hamadi Madi Boléro est un homme politique de l'union des Comores.
 Ibrahim Madi est un footballeur franco-comorien.
Malika  Madi est une femme écrivain belge d'origine algérienne.
Youcef Madi est un escrimeur algérien.

Toponymes 
 Un madi est un petit canal de la région d'Ispahan, en Iran.
 El Madi est un village de la commune algérienne de Leflaye, en Kabylie. 
 Abu Madi, tells du Néolithique de la culture Khiamien du sud du Sinaï, en Égypte.

Ethnonymes 
 Les Madi sont un peuple d'Ouganda et du Soudan du Sud

Botanique 
 Madi du Chili est une espèce de plantes de la famille des Astéracées

Autres usages 
 MADI (Multichannel Audio Digital Interface), ou encore AES 10 est une liaison audio-numérique définie par un standard de l'Audio Engineering Society.
 MADI est un mouvement artistique.

Homonymie de patronyme